

Основная серия

Примечания

См. также 

Ангел (телесериал)
Вампиры в комиксах
Комиксы по мотивам телесериалов